Neuvic est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponymie 

 Neuvic (Corrèze), commune française de la Corrèze ;
 Neuvic (Dordogne), également connue sous le nom de Neuvic-sur-l'Isle, commune française de la Dordogne.
 Neuvic-Entier, commune française de la Haute-Vienne ;
 Neuvicq, commune française de la Charente-Maritime ;
 Neuvicq-le-Château, commune française de la Charente-Maritime.

Patronyme 

 Thierry Neuvic, comédien français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France